

Cinema
The Weapon – cortometraggio del 1913 diretto da Maurice Costello
L'arma del delitto (The Weapon) – film del 1956

Letteratura
The Weapon – racconto del 2005 di Isaac Asimov inserito nella raccolta Io, Asimov - primo volume 1920 1954
The Weapon – romanzo di fantascienza del 2005 di Michael Z. Williamson

Televisione
The Weapon – episodio della terza stagione della serie televisiva statunitense La legge di Burke trasmesso il 10 novembre 1965